Käber ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Käber (* 2002), deutscher Unihockeyspieler
 Wilhelm Käber (1896–1987), deutscher Politiker (SPD), MdL und Landesminister

Siehe auch:
 Kaber